Морская норка () — вымерший вид североамериканских куньих. Обитала вдоль прибрежной линии штата Мэн и, возможно, Северо-Восточной Канады. Она жила среди береговых скал атлантического побережья и на островах, и это по-видимому явилось причиной её названия. Наука знает морскую норку только из сведений от охотников за мехами и по неполным скелетам, найденным в кучках мусора индейских племён.

Систематика 

Морская норка была описана врачом и зоологом Дэниелом Прентиссом по фрагментам черепа из индейских кьёккенмедингов (кухонных куч) в 1903 году. Первоначально вид был назван Lutreola macrodon, но в дальнейшем его обычно относили к роду Mustela; в 2000 году предлагалось включить этот вид и американскую норку в новый род Neovison. Ранее некоторые авторы рассматривали морскую норку как подвид американской, называя её Lutreola vison antiquus (1911) или Neovison vison macrodon (2001). В исследовании 2007 года видовая самостоятельность американской и морской норок была аргументирована разным составом их зубов; в 2000-м году также указывалось, что морская норка существенно больше американской, хотя спорно, насколько этот признак значим для классификации. В 2021 году была разработана новая классификация, в рамках которой американская норка, морская норка и ещё 3 вида американских куньих были объединены в род Neogale.

Описание 
Длина туловища морской норки составляла приблизительно 65—82 см, и хвоста — около 25—28 см. Морская норка имела более грубый, более красный мех, чем американская норка (Neogale vison) и была намного большей по величине. Поэтому охотники высоко оценивали мех морской норки. Живя между камнями, на ограниченной территории, морская норка была лёгкой добычей. Животное было истреблено охотниками и прекратило своё существование между 1860 и 1890 годами.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Turvey, S. & Helgen, K. 2008. Neovison macrodon. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
 Neovison macrodon в книге Wilson D. E. & Reeder D. M. (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.) ISBN 978-0-8018-8221-0 

Вымершие куньи
Виды животных, вымерших после 1500 года
Полуводные млекопитающие
†
Млекопитающие Северной Америки